Мария Киселёва:
 Киселёва, Мария Александровна (род. 1974) — российская синхронистка, телеведущая.
 Киселёва, Мария Владимировна (1847—1921) — русский писатель, прозаик.
 Киселёва, Мария (Маша Трауб; род. 1976) — русский писатель и журналист.